Veretillum är ett släkte av koralldjur. Veretillum ingår i familjen Veretillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöpennor
Veretillum